Component Failure Impact Analysis
Canadian Food Inspection Agency
Canadian Foreign Intelligence Agency